TTQ steht für:
 Tortuguero Airport (IATA-Code), Flughafen von Tortuguero (Costa Rica), Provinz Limón, Costa Rica

ttq steht für:
 Tawallammat-Tamasheq (ISO 639-3-Sprachcode), einer der südlichen Dialekte des Tuareg (Sprache)

Abkürzung